

Савельєвка — селище, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Савельєвка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Савельєвка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Савельєвка — селище, Сєверний район, Оренбурзька область
 Савельєвка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Савельєвка — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан